South Point (italiano: Punto Sud) si riferisce generalmente a toponimi amministrativi e geografici del mondo anglosassone, in particolare:

 Antartide
 South Point – punto più a sud dell'isola Deception, nelle isole Shetland Meridionali
 Australia
 South Point, punto più a sud dell'Australia continentale, sul Promontorio Wilsons, nello Stato di Victoria
 South Point è il nome di un centro commerciale a Hillsdale, periferia Est di Sydney
 Barbados
 Faro South Point, il più antico nelle Barbados, risalente al 1852
 India
 South Point School, prima scuola coeducativa di Calcutta, con il record di più grande scuola del mondo nel 1984 e nel 1992
 Stati Uniti d'America
 South Point, centro commerciale di McDonough, Georgia
 Ka Lae, chiamato comunemente "South Point", la punta sud dell'isola Hawaii, che è anche il punto più a sud degli Stati Uniti
 South Point, quartiere nella zona sud-est di Lexington, Kentucky
 South Point Hotel, Casino & Spa, albergo, casinò e centro congressi di Las Vegas, Nevada
 South Point, villaggio della Contea di Lawrence, Ohio
 South Point, census-designated place della Contea di Cameron, Texas